Lulling ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Lulling (* 1929), luxemburgische Politikerin
 Jérôme Lulling, luxemburgischer Linguist